Divizia A (1962/1963) – 45. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 15 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu obroniła drużyna Dinamo Bukareszt. Tytuł króla strzelców zdobył Ion Ionescu, który w barwach klubu Rapid Bukareszt strzelił 20 goli. Do Divizia B spadły zespoły Dinamo Bacău, Crişana Oradea i Minerul Lupeni. W trakcie sezonu został rozwiązany zespół Viitorul Bukareszt, który zajął przedostatnie miejsce w tabeli.

Tabela końcowa

Bibliografia 
 }

Przypisy 

1962 w piłce nożnej
1963 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii